Wiota ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wiota (Iowa), im Cass County
 Wiota (Wisconsin), im Lafayette County
 Wiota (Town), Town(ship) im Lafayette County, Wisconsin